El Peñol puede referirse a:

 El Peñol, municipio del departamento de Antioquia, Colombia.
 El Peñol, municipio del departamento de Nariño, Colombia.
 Embalse Peñol-Guatapé, cuerpo de agua ubicado en el municipio antioqueño homónimo.
 Piedra del Peñol, monolito ubicado en predios del municipio antioqueño homónimo.